

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Fisl“ beginnt.

Fisl 



Fisle 
 Fisler, Alan, US-amerikanischer Schauspieler, Drehbuchautor und Nachtclubbesitzer

Fisli 
 Fisli, Karin (* 1982), Schweizer Politikerin (SP)

Fislo 
 Fislová, Eva (* 1981), slowakische Tennisspielerin